LXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lemnos (Grecia)